Champs foi um boy group brasileiro criado pela JS Entertainment, que teve sua estreia em 2014. O grupo era formado por cinco membros: Diego, Ricky, Kenji, Henrique Bessat e Iago.

Champs fez sua primeira aparição de pré-estreia em outubro de 2013 na Arirang TV em Seul, Coreia do Sul, em novembro de 2013 apareceram na PlayTV em São Paulo. Em junho de 2014 o grupo iniciou suas atividades oficiais. Em 2015 o grupo chegou ao fim.

História

2013: Formação
Em janeiro de 2013 a JS Entertainment recrutou 4 integrantes por meio de audições, em outubro do mesmo ano a agência anunciou uma nova audição onde recrutou mais um integrante. O grupo tem sido nomeado pela mídia e por fãs como uma "banda de B-pop" devido às suas influências em músicas e grupos musicais sul-coreanos e ao termo utilizado para designar a música pop no país, embora o termo "B-pop" nunca tenha sido utilizado por outros artistas. O grupo passou dois meses em Seul onde fez a gravação do clipe Dynamite e teve aulas com o coreógrafo do hit "Gangnam Style", Ju Sun Lee. O responsável pela formação do grupo e dono da empresa JS Entertainment foi Alex JS Lee.

2015: Disband
Em 2015 foi anunciado o fim oficial dos Champs, a empresa JS Entertainment divulgou em carta que não iria mais dar para continuar com o grupo com problemas locais.

Ex-Integrantes 

 Diego, nascido Diego Medeiros em  em Santos, São Paulo, Brasil. [Vocalista]
 Ricky, nascido Richardson Hotz em  em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. [Líder, Vocalista Principal]
 Shi, nascido Henrique Bessat em  em São Paulo, São Paulo, Brasil. [Vocalista, Rapper Líder, Dançarino Líder]
 Kenji, nascido Rodrigo Kenji Kodama em  em Brasília, Distrito Federal, Brasil. [Vocalista, Visual]
 Iago, nascido Iago Aleixo em  em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.[Face,Vocalista, Rapper Principal, Daçarino Principal]

Discografia
 "Dynamite"
 "We Are the Champs (feat. Wassup)"
 "Dynamite (Esp. version)"
 "Ao Meu Lado"
 "All I Need Is You"
 "Summer Time"

Referências

Ligações externas

 Champs- Official Website
 
 
 

Bandas formadas em 2014
Bandas extintas em 2015
Bandas de São Paulo (estado)
Boy bands do Brasil
Bandas de K-pop
Cantores de língua portuguesa
Quintetos musicais